

Przypisy 

Superpuchar Polski w piłce nożnej
2021 w piłce nożnej
2021 w polskim sporcie
2021 w Warszawie